Patrick Leboucher est un homme politique de Polynésie française ainsi que l'ancien président-directeur général d'Air Tahiti Nui. 

Ancien membre du cabinet d'Oscar Temaru (et donc de l'Union pour la démocratie), il s'est présenté aux élections législatives du 2 juin 2007 contre le candidat du Front de libération de la Polynésie, soutenu par l'UPLD. Il a obtenu 383 voix et 0,73 % des voix (éliminé).

 Scolarité primaire et secondaire à La Mennais
 Études supérieures à Toulouse (sciences économiques) et à Paris (sciences politiques)
 Stagiaire au service de la pêche (perliculture et ostréiculture) puis à l’Office du tourisme (aménagement des sites). 

Il occupe successivement les fonctions de : 

 Directeur de l’Office du tourisme (1977-1983)
 Secrétaire général de la mairie de Faaʻa (1983-1989)
 Conseiller du vice-président A. Léontieff chargé du tourisme et des relations avec les Pays du Pacifique (1989-1991)
 Conseiller territorial Tavini Huiraatira (1991-1998)
 Directeur adjoint à la CPS (1998-2004)
 Directeur de cabinet du président Oscar Temaru depuis 2004
 Directeur de communication de la campagne électorale UPLD (élections de )
 PDG d'Air Tahiti Nui (2004-2006)

Notes et références

Liens externes 

Personnalité politique liée à la Polynésie française
Candidat aux élections législatives françaises de 2007
Naissance en juin 1950
Naissance à Papeete